Kirklington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Kirklington (ort i Storbritannien, North Yorkshire), England, 
 Kirklington, Nottinghamshire, ort i England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar